Život v divočině může být:
 Život v divočině (seriál, 1999) – německý animovaný televizní seriál z roku 1999
 Život v divočině (seriál, 2000) – britský dokumentární televizní seriál z roku 2000
 Život v divočině (seriál, 2007) – britské-americký televizní seriál z let 2007–2008
 Život v divočině (seriál, 2016) – česko-britský dokumentární televizní seriál z roku 2016